Publius Ducenius Verres ist der Name folgender Personen:

* Publius Ducenius Verres (Konsul 95), römischer Suffektkonsul 95
 Publius Ducenius Verres (Konsul 124), römischer Suffektkonsul 124